Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas
 el nombre común de la planta Thymus zygis